Игорь Си́монов:
 Симонов, Игорь Геннадиевич (род. 1958) — советский футболист, украинский тренер.
 Симонов, Игорь Иванович (1927—2019) — советский и российский художник.
 Симонов, Игорь Львович (род. 1951) — российский писатель, драматург, управленец.